św. Brygida z Kildare (451-525)
 św. Brygida Szwedzka (1303-1373)